Typ 48 (auch Type 48) steht für:
 Bristol Tourer Typ 48, eine Variante des britischen Mehrzweckflugzeugs
 Bugatti Type 48 oder Peugeot 201-X, eine von Bugatti und Peugeot gemeinsam entwickelte Rennsportvariante des Peugeot 201 
 Peugeot Typ 48, ein Automodell des französischen Automobilherstellers Peugeot

Abkürzung